Rajec (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
Rajec (okres Žilina), een Slowaakse gemeente in de regio Žilina,
Rájec (okres Šumperk), een Tsjechische gemeente in de regio Olomouc
Rájec-Jestřebí, een Tsjechische stad in de regio Zuid-Moravië